Municipio de Soldier puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Soldier (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Soldier (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de Soldier (condado de Jackson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Soldier (condado de Shawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Shawnee.